Фелтон има више значења:
 Фелтон (Калифорнија)
 Фелтон (Делавер)
 Фелтон (Минесота)
 Фелтон (Пенсилванија)